Carl Geibel ist der Name folgender Personen:

* Carl Geibel (Verleger, 1806) (1806–1884), deutscher Verleger (Leipzig)
 Carl Geibel (Verleger, 1842) (1842–1910), deutscher Verleger (Leipzig)